Théophylacte, du grec Θεοφύλακτος Theophylaktos « gardé par Dieu », est un nom qui a été porté par :
 Théophylacte (fils de Michel Ier) (v. 793-849) 
la dynastie des Théophylactes, aussi nommés Tusculani du fait qu'ils étaient comtes de Tusculum. Elle a donné :
 de Tusculum, fondateur de la dynastie 
le pape  (mort en 1024), de son nom de naissance Théophylacte de Tusculum 
le pape  (vers 1012 - vers 1055), de son nom de naissance Théophylacte de Tusculum
Saint Théophylacte (mort au XIIe s.), archevêque d'Ohrid, théologien et exégète 
Saint Théophylacte de Nicomédie (mort en 845), évêque de Nicomédie
Théophylacte (917-956), patriarche de Constantinople 
Théophylacte (744-751), patriarche d'Antioche  
Théophylacte (vers 695 – vers 711), coadjuteur du patriarche d'Alexandrie,  
Théophylacte (mort en 710), exarque de Ravenne 
Théophylacte, métropolite de Sébaste en Arménie, envoyé en 987 dans la Rus' de Kiev, peut-être le premier métropolite de Kiev
 Théophylacte Lopatinski, professeur de théologie russe du 
Théophylacte Simocatta, historien byzantin du début du